EMH (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Emergency Medical Hologram, een fictief programma uit Star Trek
Efficiënte markt hypothese, theorie uit de financiële wetenschap